Malamud puede hacer referencia a:

Bernard Malamud, escritor estadounidense.
Carl Malamud, escritor estadounidense.
Carlos Malamud, historiador argentino.
Héctor Malamud, actor argentino.